Hydrorion (wat 'waterjager' betekent) is een geslacht van uitgestorven plesiosauriërs uit het Toarcien van het Vroeg-Jura. Het is alleen bekend van meerdere exemplaren, allemaal ontdekt in de Posidoniaschalie in het zuidwesten van Duitsland. De enige soort is Hydrorion brachypterygius, die oorspronkelijk werd beschreven als een soort van Plesiosaurus en vervolgens Microcleidus. Het was een relatief kleine plesiosauriër, waarvan het grootste exemplaar vier meter lang was.

Friedrich von Huene benoemde in 1923 een Plesiosaurus brachypterygius, 'de kortvin'. Großmann benoemde in 2007 een apart geslacht Hydrorion. De geslachtsnaam is afgeleid van het Grieks hydoor, 'water' en Orion, de mythische jager.

Het holotype is GPIT/477/1/1, een skelet met schedel gevonden in Steinbruch 29, bij Ohmden. 

Plesiosauria